Sadi Carnot henviser til:

 Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796–1832) – fransk fysiker, forganger indenfor termodynamiken
 Marie François Sadi Carnot (1837–1894) – fransk politiker, præsident 1887–1894